Салівончик Володимир Володимирович (1979—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Салівончик Руслан Сергійович (1983—2014) — капітан (посмертно), Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.